Van Innis est un patronyme pouvant désigner :

 Henri Van Innis (1790 - 1864), membre du Congrès national de Belgique ;
Hubert Van Innis (1866 - 1961), archer belge.

Homonymie de patronyme